El nombre de Iglesia de San Julián es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a distintos Santos llamados Julián. 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

  en Bélgica:
Église Saint-Julien, Ath (Hainaut).

  en Colombia:
Iglesia de San Julián en el municipio de Argelia, dedicado a San Julián de Cuenca.

  en España:
Iglesia de San Julián Obispo (Burgos) en Burgos;
Iglesia de San Julián (Santa Olalla) en Santa Olalla (Toledo);
Iglesia de San Julián (Castilseco) en Castilseco (La Rioja);
Iglesia de San Julián (Pedra) en Bellver de Cerdaña (Lérida);
Iglesia de San Julián de Boada en el municipio de San Julián de Boada (Gerona);
Iglesia y Antiguo Hospital de San Julián en Málaga;
Iglesia de San Julián (Moraime) en Moraime (La Coruña).
Iglesia de San Julián (Sevilla) en Sevilla.
Iglesia de San Julián (Ororbia) en Ororbia (Navarra)
Iglesia de San Julián (Somió) en Somió, Gijón (Asturias)
Iglesia de San Julián (Arbós) en Arbós (Tarragona)
Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (Salamanca) en Salamanca;
Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (Andosilla) en Navarra;

  en Portugal:
Iglesia de San Julián en Setúbal.